Fernando Botero puede referirse:

 Fernando Botero Zea: (n. 1956) Político colombiano nacido en México que se ha desempeñado en altos cargos públicos en Colombia.
 Fernando Botero: (n. 1932)  Pintor, escultor y dibujante colombiano.